Воєнний хрест (Велика Британія) () — військова нагорода третього рівня для офіцерів та з 1993 року інших звань Британської армії, раніше також для офіцерів інших країн Співдружності.
 Воєнний хрест (Чехословаччина, 1918) () — військова нагорода Чехословацької Республіки, започаткована для нагородження військовослужбовців, що брали участь у Першій світовій війні.
 Воєнний хрест (Чехословаччина, 1939) () — військова нагорода Чехословацької Республіки, започаткована для нагородження військовослужбовців, що брали участь у Другій світовій війні.
 Воєнний хрест () — назва декількох французьких військових нагород:
 Воєнний хрест 1914—1918 () — військова нагорода Франції, започаткована для нагородження військовослужбовців, що брали участь у Першій світовій війні.
 Воєнний хрест 1939—1945 () — військова нагорода Франції, започаткована для нагородження військовослужбовців, що брали участь у Другій світовій війні.
 Воєнний хрест ІТВД ( — воєнний хрест іноземних театрів воєнних дій) — військова нагорода Франції, започаткована для нагородження військовослужбовців, що брали участь у воєнних діях за межами Франції.
 Воєнний хрест 1939—1940 (Франція, Віші) () — військова нагорода уряду Віиші (Франція), започаткована для нагородження військовослужбовців, що брали участь у Другій світовій війні.
 Воєнний хрест Легіону французьких добровольців () — військова нагорода уряду Віиші (Франція), започаткована для нагородження військовослужбовців Легіону французьких добровольців, що брали участь у Другій світовій війні.
 Воєнний хрест (Бельгія) () — військова нагорода Бельгії, започаткована для нагородження військовослужбовців, що брали участь у Першій та Другій світових війнах та інших воєнних діях.
 Воєнний хрест (Греція) () — військова нагорода Греції, започаткована для нагородження військовослужбовців, що брали участь у Першій та Другій світових війнах та у Грецькій громадянській війні.
 Воєнний хрест (Італія) () — військова нагорода Італії, започаткована для нагородження військовослужбовців, що брали участь у Першій світовій війні та інших воєнних діях.
 Воєнний хрест (Люксембург) () — військова нагорода Люксембургу, започаткована для нагородження військовослужбовців, що брали участь у Другій світовій війні та інших воєнних діях.
 Воєнний хрест (Норвегія) () — військова нагорода Норвегії, започаткована для нагородження військовослужбовців, що брали участь у Другій світовій війні та інших воєнних діях.
 Воєнний хрест (УНР)